Le titre de duchesse de Castries [kastʁ] est porté par la femme du duc de Castries. Quatre personnes ont porté ce titre entre 1778 (quand Louis XVI promet la réversibilité du duché de Guines sur le fief de Castries et accorde un brevet de duc au fils du marquis de Castries) et 1886 (décès sans postérité du dernier duc).

 Marie Adrienne de Bonnières de Guines,  de Charles de La Croix (1746-1842),  de Castries
 Elisa Coghlan,  de Charles de La Croix (1746-1842),  de Castries
 Claire de Maillé de La Tour-Landry, épouse d'Edmond de La Croix (1787-1866),  de Castries. Elle tient un salon littéraire important et noue une relation avec Honoré de Balzac. C'est souvent à elle qu'il est fait allusion quand on parle de la duchesse de Castries sans précision.
 Iphigénie Sina de Hodos et Kyzdia (1846-1914), épouse d'Edmond Charles Auguste de La Croix (1838-1886),  et dernier duc de Castries.